Németh Loretta (Csorna, 1995. december 9. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Jelenleg a Győri ETO FC támadója.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2006-ban a Győri ETO csapatában kezdte a labdarúgást. A felnőtt csapatban 2012-ben mutatkozott be. A 2012–13-as NB II-es bajnokság gólkirálya volt 49 góllal.

A 2013–14-es szezonban kölcsönben a Viktória FC együttesében szerepelt. Szombathelyi színekben 19 tétmérkőzésen lépett pályára. Amikor visszakerült az ETO-hoz ismét az NB II gólkirálynője lett és a kupamérkőzésekkel együtt 20 meccsen 46 gólt szerezve jutott fel csapatával az első osztályba.

Három idény után az Apóllon Lemeszú ajánlatát elfogadva igazolt Ciprusra, ahol bemutatkozhatott a Bajnokok Ligájában
Egy bajnoki cím, egy kupa- és szuperkupa győzelem után azonban visszatért Magyarországra és az MTK Hungária FC 2019. június 24-én bejelentette szerződtetését.

2021 nyarán ismét az ETO játékosa lett.

A válogatottban 
2016 óta 26 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és öt gólt szerzett.

2020. márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai
 NB II
 gólkirály (2): 2012–13 (49 gól) 2014-15 (40 gól)

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Ciprusi bajnok (1):
Apóllon Lemeszú (1): 2017–18
 Ciprusi kupagyőztes (1):
Apóllon Lemeszú (1): 2017–18
 Ciprusi szuperkupa győztes (1):
Apóllon Lemeszú (1): 2017
 Magyar másodosztályú bajnok (1):
ETO FC Győr (1): 2012–13

Egyéni 
 NB II gólkirálynő (2): 2012–13 – (49 gól), 2014–15 – (40 gól)

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 
 
 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Győri ETO női labdarúgói
A Viktória FC labdarúgói
Az MTK női labdarúgói
Csornaiak